Фьоре, Фиоре () — имя, фамилия, топоним итальянского происхождения.

Фамилия 
 Фиоре, Кэтрин (род. 1979) — американская актриса и комедиантка.
 Фиоре, Мауро (род. 1964) — американский кинооператор итальянского происхождения.
 Фиоре, Роберто (род. 1959) — итальянский крайне правый политик.

Имя 
 Фьоре, Корентен (род. 1995) — бельгийский футболист. 
 Фьоре, Стефано (род. 1975) — итальянский футболист, полузащитник, двукратный обладатель Кубка УЕФА. 
 Дель Фьоре, Якобелло — живописец венецианской школы XV века.

Топонимы 
 Сан-Джованни-ин-Фьоре — город в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.
 Санта-Мария-дель-Фьоре — кафедральный собор во Флоренции, самое знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского кватроченто.